Болошково — название населённых пунктов:
 
 Болошково — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Болошково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.